Шоссе 4 (, ) — израильское шоссе, одно из самых длинных шоссе в Израиле, а также одно из самых оживлённых шоссе в стране. Шоссе начинается от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе с сектором Газа на юге, проходит через всю страну с юга на север и заканчивается на границе с Ливаном в районе Рош-ха-Никра.

Хотя шоссе является непрерывным, оно обычно разделяется на пять частей, каждая имеет своё название, характеристики и ограничения скорости:

 Южное прибрежное шоссе (КПП Эрез — Ашдод)
 Шоссе Тель-Авив — Ашдод (Ашдод — Азур)
 Шоссе Геа (Азур — Раанана)
 Старое шоссе Хайфа — Тель-Авив (Раанана — Хайфа)
 Северное прибрежное шоссе (Хайфа — Рош-ха-Никра)

«Старое шоссе» — шоссе № 4 — действительно старое: оно на всём своём протяжении почти точно совпадает с дорогой, построенной древними римлянами две тысячи лет назад.

Перекрёстки и развязки

Карта 
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "page",
  "title": "IsraelHighways/4.map"
}

Виды шоссе 4 

4